«Грань будущего»:

 Грань будущего —  фантастический боевик, снятый Дагом Лайманом, экранизация книги Хироси Сакурадзака.
 Грань будущего — роман японского писателя Хироси Сакурадзака.